Buri kan syfta på:

 Bure (nordisk mytologi) – ett urtidsväsen i nordisk mytologi

Geografi

Brasilien 

 Buri (ort), São Paulo, 
 Buri (kommun), São Paulo,

Italien 

 Buttrio, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar